Шахрістан, шахрестан, шагрестан (від  [ʃāhɾ], місто та  [stān], місце) — слово перського походження, може позначати:
 Шагрестан — одиниця адміністративного поділу Ірану.
 Шахрістан — кишлак, центр Шахрістанської нохії (району) в Согдійській області Таджикистану.
 Шахрістан — посад в містах Середньої Азії.
 Шахрістан — перевал в Таджикистані.